Норов — фамилия; Норовы — дворянский род.

 Известные носители 
 Норов, Авраам Сергеевич (1795—1869) — государственный деятель, путешественник и писатель.
 
 Норов, Анатолий Михайлович (род. 1937) — советский футболист и тренер.
 Норов, Василий Сергеевич (1793—1853) — декабрист.
 Норов, Владимир Имамович (род. 1955) — узбекистанский дипломат, генеральный секретарь ШОС.
 Норов, Дмитрий Автономович (1730—1788) — генерал-поручик, правитель Харьковского наместничества.
 Норов, Евгений Николаевич — генерал-лейтенант, член совета министра государственных имуществ (1871—1877).
 Норов, Николай Николаевич (1800—1860) — товарищ министра финансов, сенатор.
 Норов, Пётр Петрович (1815—1858) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Норов, Роман Иванович (1898—1942) — российский и советский футболист.
 Норов, Сергей Александрович (1762—1849) — предводитель саратовского губернского дворянства (1796), надворный советник.
 См. также 
 Нора